Punta Cardon peut désigner :

Punta Cardón : l'une des quatre ou cinq paroisses civiles de la municipalité de Carirubana dans l'État de Falcón ;
 Punta Cardón : capitale de la paroisse civile de Punta Cardón, dans la municipalité de Carirubana dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme